Bahía de los Ángeles puede referirse a:

 Bahía de los Ángeles (México).
 Bahía de los Ángeles (Francia).